La nazionale di pallacanestro bosniaca Under-20 è una selezione giovanile della nazionale bosniaca di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità bosniaca di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.

Agli inizi la denominazione originaria era nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Storia
Si è formata nel 1992, dopo le guerre che hanno dissolto lo Stato jugoslavo, ha sempre partecipato agli Europei di categoria in Division B, venendo promossa in Division A nel 2014, dove ha disputato l'Europeo di categoria l'anno successivo, ottenendo il 19º posto.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 
2015 - 19°

Formazioni

Europei

Collegamenti esterni 

Bosnia ed Erzegovina
Under 20